Walid Soliman ist der Name folgender Personen:

* Walid Soliman (Autor) (* 1975), tunesischer Schriftsteller und Übersetzer
 Walid Soliman (Fußballspieler) (* 1984), ägyptischer Fußballspieler